Castellaneta steht für:

 Castellaneta (Apulien), Ort in der Region Apulien, Italien

Castellaneta ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Castellaneta (eigentlich Daniel Louis Castellaneta; * 1957), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Giovanni Castellaneta (* 1942), italienischer Diplomat